« Asensio » signifie « absinthe » (la plante) en espagnol. C'est également un patronyme porté par les personnalités suivantes :

Anne Asensio (née en 1962), designer automobile française  ;
Asensio Julià (1760-1832), peintre et graveur espagnol ;
Carlos Asensio Cabanillas (1896-1969), général de brigade espagnol ;
Eugenio Asensio (1902-1996), un philosophe et critique littéraire espagnol ;
Fabrice Asensio (1966-2016), footballeur français ;
Juan Asensio (né en 1971), un essayiste et critique littéraire français ;
Marco Asensio (né en 1996), footballeur espagnol.

Toponyme utilisant le mot Asensio :

San Asensio, commune espagnole

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique